El acrónimo UFL puede tener diferentes significados:

United Football League - Liga de fútbol americano de Estados Unidos.
Uruguay Football League - Liga de fútbol americano de Uruguay.
UFL - Videojuego en desarrollo de simulación de fútbol.